Plunder (ursprünglich niederdeutsch oder niederländisch, im Hochdeutschen seit dem 14. Jh. bezeugt) bezeichnet:
 allgemein billige, wertlose, unnütze Dinge, Gerümpel, Kram 
mundartlich auch für Bettzeug 
 im Backhandwerk den Plunderteig
Ferner bezeichnet Plunder: 
 Operation Plunder, eine Offensive der alliierten Streitkräfte am Niederrhein im März 1945.